Барнам има више значења:
 Барнам (Ајова)
 Барнам (Минесота)